Тавричанка — топоним, название населённых пунктов.

Казахстан 
 Тавричанка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.

Россия 
 Тавричанка — село в Серышевском районе Амурской области.
 Тавричанка — село в Альшеевском районе Башкортостана.
 Тавричанка — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Тавричанка — село в Любинском районе Омской области.
 Тавричанка — посёлок в Надеждинском районе Приморского края.
 Тавричанка — хутор в Егорлыкском районе Ростовской области.

Украина 
 Тавричанка — село в Каховском районе Херсонской области.

См. также 
 Тавриченка
 Тачанка-тавричанка